Breit Annie, née le  à Paris, elle est une réalisatrice française, exerçant actuellement au CNDP (Centre national de documentation pédagogique).

Parmi ses réalisations :
 La Littérature populaire
 Histoire du roman policier
 Victor Hugo et la politique
 À propos de Berenice
 L'homme aux sept loups
 Pas de grisgris pour les Tropis
 Gütenberg
 Berlin le Reichtag
 St Louis à Damiette
 Le Paris des barricades
 L'indépendance des États-Unis
 Les banlieues en question
 L'Île de la Réunion
 Lettre de la Martinique,
 Côte d'Ivoire, l'argent du cacao
 Allemagne-Pologne
 Barcelone vue par Ricardo Bofill
 Ruy Blas
 René Guy Cadou.

Liens externes 

Réalisatrice française
Naissance en avril 1954
Naissance à Paris